Христо Кавракиров е български общественик и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Христо Кавракиров е роден в солунското село Ватилък, тогава в Османската империя, днес в Гърция. Между 1892 и 1898 година се прехвърля в Солун, където държи бакалница и същевременно е български църковен и училищен настоятел. Присъединява се към ВМОРО и е доверен човек на Гоце Делчев. Христо наема и Монастир хан, който е близо до къщата му и ханът е активно използван от дейците на ВМОРО за квартира и склад за оръжие. В самата къща на Христо Кавракиров и в хана му се провеждат важни организационни съвещания и събрания, ръководени от Гоце Делчев, Даме Груев и други водачи на организацията. В революционното дело участва цялото му семейство.

В 1908 година в дома му са намерени оръжия, заради което е осъден на смърт, но след Младотурската революция е амнистиран.

Родословие

Бележки 

Кавракирови
Родени във Ватилък
Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Български общественици от Македония
Български предприемачи от Македония
Солунчани